Ла-Конкордия () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название La Concordia с испанского языка можно перевести как согласие, взаимопонимание.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 3,5 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Сан-Луис, находится на высоте 1874 метра.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Эль-Парралем и Венустьяно-Каррансой, на востоке с Сокольтенанго, на юго-востоке с Чикомусело, на юге с Анхель-Альбино-Корсо и Мапастепеком, на юго-западе с Пихихьяпаном, и на западе с Вилья-Корсо.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1870 году, по данным 2020 года в его состав входит 538 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 75 %;
 промышленность и строительство — 6,6 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 17,1 %;
 безработные — 1,3 %.

Сельское хозяйство 
Основные выращиваемые культуры: зерно, бобы, кофе и соя.

Животноводство 
В муниципалитете разводится крупный рогатый скот, лошади, свиньи и домашняя птица.

Рыболовство 
В водоёмах муниципалитета вылавливается до 8 тонн рыбы в день.

Пчеловодство 
С пасек муниципалитета получают до 14 тонн мёда в год.

Промышленность 
Существуют предприятия по изготовлению деревянной мебели, мороженого и сыра, и хлебозавод.

Лесная промышленность 
Производится и обрабатывается древесина следующих пород: красное дерево, сосна, дуб и испанский кедр.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,4 %;
 водоснабжение: 48,7 %;
 водоотведение: 94,6 %.

Туризм 
Основные достопримечательности:
 Исторические: памятник флагу и монумент Иисуса Христа.
 Природные: водохранилище перед плотиной Ла-Ангостура, где проводятся соревнования по водным видам спорта.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мексика в цифрах. Ла-Конкордия
 Топографическая карта муниципалитета на сайте штата

Муниципалитеты Чьяпаса